Haslau bei Birkfeld, een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Stiermarken
Haslau-Maria Ellend, een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk
Hazlov, een gemeente in de Tsjechische regio Karlsbad